Al Xahin fou una família de funcionaris otomans relacionats principalment amb Gaza. Els set membres més destacats són:
 Kara Xahin Mustafa Paixà, governador de Gaza, el Iemen i Egipte
 Ridwan ibn Kara Mustafa, governador de Gaza, Iemen, Habesh, Bàssora, Diyar Bakr i Anatòlia
 Ahmed ibn Ridwan, governador de Gaza
 Muhammad ibn Ahmed, governador de Gaza
 Hasan ibn Muhammad, governador de Gaza
 Husayn ibn Hasan, governador de Gaza
 Musa ibn Hasan, governador de Gaza

Bibliografia 
 Enciclopèdia de l'Islam, IX, 216

Xahin
Imperi Otomà